Matemàtiques: 
 Interval (matemàtiques), conjunt que conté tots i cadascun dels nombres reals que es troben entre els dos nombres indicats
 Interval unitat, conjunt de tots els nombres reals entre 0 i 1, ambdós inclosos
 Interval de confiança, interval de valors al voltant d'un paràmetre mostral
 Música:
 Interval musical, en la música, és la distància entre dues notes
 Interval harmònic, separació entre dues notes que sonen alhora
 Interval melòdic, separació tonal entre dues notes que sonen una després de l'altra, formant part d'una mateixa melodia 
 Telecomunicacions: Interval de guarda